Marolles-en-Brie ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 im Département Seine-et-Marne, siehe Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne)
 im Département Val-de-Marne, siehe Marolles-en-Brie (Val-de-Marne)